Пачука има више значења:

 Пачука (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пачука (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику